Amboise (Indre i Loira), ciutat de França
 Castell d'Amboise, castell de França
 Senyoria d'Amboise, senyoria feudal